Флаг муниципального образования Первома́йское сельское поселение Кущёвского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 февраля 2012 года решением Первомайского сельского поселения № 174 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7649.

Описание 
«Полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх вертикальных полос в соотношении как 3:2:3 зелёного, красного и зелёного цветов; вдоль нижнего края полотнища расширяющаяся от древка орнаментальная полоса, образованная жёлтыми силуэтами двенадцати стилизованных колосьев, увеличивающихся вместе с шириной полосы (возрастающей от 1/4 до 1/2 ширины полотнища); над полосой посередине и поверх деления вертикальных полос расположено жёлтое изображение лиры, на струнах которой белый с жёлтыми тычинками цветок вишни».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Изображение возрастающих в оконечности двенадцати пшеничных колосьев символизирует плодородие, достаток и аллегорически указывает на двенадцать поселений района, основой развития которых является выращивание зерновых.

Жёлтый цвет символизирует величие, богатство и прочность.

Зелёный цвет символизирует весну, возрождение, здоровье.

Красный цвет символизирует труд, праздник, красоту и аллегорически указывает на наименование поселения — Первомайское, полученное в честь праздника мира и труда — 1-го Мая, одним из символов которого является красный флаг. Изображение цветка вишни, цветущей первого мая, также аллегорически указывает на наименование поселения.

Цветок вишни также указывает и на большой фруктовый сад на территории поселения и на то, что в большинстве дворов поселения растут вишнёвые деревья.

Белый цвет символизирует совершенство, благородство, мир.

Лира — символ красоты и совершенства, эмблема творческого вдохновения, искусства и просвещения — аллегорически указывает на музыкальные творческие коллективы поселения известные во всём крае.

Лебединые головы лиры символизируют красоту, верность родной земле.

Примечания